La  des  (), décernés par l', a lieu le  et récompense les bandes originales de films et de séries télévisées sortis en 2013.

Palmarès 
 Bande originale de l'année : Roméo et Juliette de Abel Korzeniowski
 Compositeur de l'année : Abel Korzeniowski
 Meilleur nouveau compositeur : Laurent Eyquem
 Meilleure musique d'un film dramatique : Roméo et Juliette de Abel Korzeniowski
 Meilleure musique d'un film comique : La Vie rêvée de Walter Mitty de Theodore Shapiro
 Meilleure musique d'un film d'aventure/thriller/action : Grand Piano de Víctor Reyes
 Meilleure musique d'un film de science-fiction/horreur : Evil Dead de Roque Baños
 Meilleure musique d'un film d'animation : Le vent se lève de Joe Hisaishi
 Meilleure musique d'un documentaire : Tim’s Vermeer de Conrad Pope
 Titre de l'année : Abominations Rising issu d'Evil Dead de Roque Baños
 Meilleure musique d'une série télévisée : Isabel de Federico Jusid

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe 
 

14
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards